Ez a cikk a T@gged – Célkeresztben című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016)

2. évad (2017)

3. évad (2018)

Források 
 T@gged – Célkeresztben 1. évada az iTuneson 
 T@gged – Célkeresztben 2. évada az iTuneson 
 T@gged – Célkeresztben 3. évada az iTuneson 

Televíziós sorozatok epizódlistái